Vitesse kwam in het seizoen 1973/1974 voor het tweede jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1973/'74 voor het tweede seizoen op rij onder leiding van trainer Frans de Munck.

In de Eerste divisie deed Vitesse tot het einde van het seizoen mee om het kampioenschap, maar door de nederlaag in een rechtstreeks duel tegen Excelsior op 12 mei raakte de titel buiten bereik. Vitesse werd uiteindelijk wel tweede, met 48 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich voor de nacompetitie door in de vierde periode tweede te worden achter kampioen Excelsior, maar met de derde plaats in de nacompetitie werd geen promotie naar de Eredivisie bereikt.
Herman Veenendaal werd met 23 treffers de topscorer van de Eerste divisie.
In de KNVB beker kwam Vitesse tot de tweede ronde waarin werd verloren van PSV.

In de competitie bezochten gemiddeld 4.974 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Nacompetitie

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1973/74
 KNVB beker 1973/74

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1973/74